Museu do Ouro (Bogotá) — Cundinamarca, Colômbia
 Museu do Ouro (Póvoa de Lanhoso) —  Travassos, Portugal
 Museu do Ouro (Sabará) — Minas Gerais, Brasil

Desambiguações de museus